W Ukrainie
 Trudolubiwka – wieś w obwodzie chersońskim, w rejonie berysławskim
 Trudolubiwka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim
 Trudolubiwka – przystanek kolejowy pomiędzy miejscowościami Trudolubiwka i Cieląż, w rejonie czerwonogrodzkim, w obwodzie lwowskim